Соревнования в эстафете 4×7,5 км среди мужчин на чемпионате мира 2016 по биатлону в Хольменколлене прошли 12 марта.

Медалисты

Результаты

Примечания

Ссылки 

Чемпионат мира по биатлону 2016